Кеннеді () — англомовне прізвище з шотландськими та ірландськими коренями.

Існує декілька варіантів походження прізвища. Один з них — це англіфікований варіант прізвища , у значенні «онук Cinnédidh» або «онук Cinnéidigh», обидва ці особові імена означають «шолом у вигляді голови». Ceanéidigh також, може бути пов'язане із давньогельським іменем Cennétig.

Інший варіант походження розглядає, що прізвище Кеннеді є англіфікованою формою прізвища  у значенні «онук Ceannéidigh». Ceannéidigh — особове ім'я що утворене з гельських слів ceann, у значенні «голова», і éidigh, у значенні «потворний» або «лютий». In some etymologies, the element ceann is given as «chief» or «leader».

Клан Кеннеді () — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоуленду.

Відомі носії прізвища

А 
 Алан Кеннеді (;  1954) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Артур Кеннеді (; 1914—1990) — американський актор театру і кіно.

Б 
  (; 1922—2001) — американський кінорежисер і сценарист.
  (;  1966) — ірландський співак і композитор.

Д 
 Ден Кеннеді (;  1963) — канадський хокеїст.
 Джеймі Кеннеді (;  1970) — американський комік, кіноактор, телепродюсер та сценарист.
 Джерард Кеннеді (;  1960) — канадський політик українського походження.
 Джессіка Паркер Кеннеді (;  1984) — канадська акторка
 Джозеф Патрік Кеннеді (; 1888—1969) — американський бізнесмен, інвестор, та політик.
 Джон Нілі Кеннеді (;  1951) — американський політик-республіканець, сенатор США від штату Луїзіана з 2017 року.
 Джон Фіцджеральд Кеннеді (, відомий також як JFK; 1917—1963) — американський політик, 35-й президент США (1961—1963).
 Джон Фіцджеральд Кеннеді-молодший (; 1960—1999) — американський журналіст і адвокат, третя дитина і перший син президента США Джона Кеннеді і Жаклін Кеннеді.
 Джордж Кеннеді (; 1925—2016) — американський актор, лауреат премії «Оскар» (1968).
 Джошуа Кеннеді (;  1982) — австралійський футболіст, півзахисник.
 Джуліан Кеннеді (; 1852—1932) — американський інженер та виробник.

Е 
 Едвард Кеннеді (; 1932—2009) — американський політик, сенатор, брат Джона та Роберта Кеннеді.
 Едгар Кеннеді (; 1890—1948) — американський актор і режисер.
 Енджела Кеннеді (;  1976) — австралійська плавчиня, олімпійська медалістка (1996).
 Ентоні Кеннеді (;  1936) — американський правник, член Верховного суду (з 1988).

Ж 
 Жаклін Кеннеді (; 1929—1994) — перша леді США з 1961 по 1963.

К 
  (; 1932—2004) — американська фігуристка, що виступала у парному катанні, олімпійська медалістка (1952).
 Керолайн Кеннеді ;  1957) — американська письменниця і адвокат, дочка Джона і Жаклін Кеннеді.

М 
 Майк Кеннеді (;  1972) — канадський хокеїст.
 Марґріт Кеннеді (; 1939—2013) — німецька економістка, професорка.
 Мірна Кеннеді (, уроджена Мод Калер, ; 1908—1944) — американська кіноакторка.

Н 
 Найджел Кеннеді (;  1956) — британський скрипаль і альтист.
 Ніна Кеннеді (;  1997) — австралійська легкоатлетка.

П 
 Патрік Джозеф Кеннеді (; 1858—1929) — американський бізнесмен, політик, дипломат.
  (;  1945) — британський історик.

Р 
 Рей Кеннеді (;  1951) — англійський футболіст, нападник.
 Роберт Кеннеді (; 1925—1968) — американський політик, кандидат на посаду презедента США, брат Джона Кеннеді.

С 
 Стюарт Кеннеді (;  1953) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника.

Т 
 Тед Кеннеді (; 1925—2009) — канадський хокеїст.

Ф 
 Форбс Кеннеді (  1935) — канадський хокеїст.
  (; 1902—1963) — англійський футболіст, нападник.

Ч 
 Чарльз Кеннеді (; 1959—2015) — британський політик.

Ш 
 Шелдон Кеннеді (,  1965) — канадський хокеїст.

Примітки